Rodershausen peut faire référence à :
 Rodershausen, commune de l'arrondissement d'Eifel-Bitburg-Prüm, Rhénanie-Palatinat, Allemagne ;
 Rodershausen, section de la commune du Parc Hosingen, Luxembourg.